Того року турнір проводився вперше.

Чо Юн Джон і Чон Мі Ра виграли титул, у фіналі перемігши пару Чжуан Цзяжун і Сє Шувей з рахунком 6–3, 1–6, 7–5.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Draw on ITF website 
 Draw on WTA website

Korea Open (теніс)
Hansol Korea Open